238 км, 238-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 238 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653342
 238 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 211312
 238 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 203015
 238 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 056735
 238 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 459328
 238 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 717328